Астинома () — имя ряда персонажей греческой мифологии:

 Астинома — дочь Талая, жена Гиппоноя, мать Капанея;
 Астинома — дочь Хриса;
 Астинома — мать Афродиты согласно «Пасхальной хронике»;
 Астинома — дочь Амфиона и Ниобы.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов